Luis Vélez puede referirse a:

 Luis Vélez de Guevara (1579-1644), escritor español;
 Luis Vélez, (documentado de 1518 a 1575), pintor español;
 Luis Carlos Vélez,  periodista colombiano nacido en Bogotá.
 Luis Guillermo Vélez, político, diplomático, economista y abogado colombiano.
 Luis Hernando Vélez, futbolista colombiano.